Küßner ist der Familienname von

 Leonard Küßner (* 1993), deutscher Komponist, Orchestrator und Musiker
 Paul Küßner (1867–1926), deutscher katholischer Pfarrer und Politiker (Zentrum)